Messines pode referir-se a:

 São Bartolomeu de Messines, uma freguesia no concelho de Silves, Portugal.
 Messines, um município canadiano do Quebeque.
 Messines, uma vila da Bélgica (também conhecida pelo nome neerlandês de Mesen).
 Messines, um município australiano do Estado de Queensland.
 Batalha de Messines, conjunto de batalhas da I Guerra Mundial.
 HMCS Messines, navio da Royal Canadian Navy.

Desambiguação